Albert von Bogen ist der Name folgender bayerischer Adliger:
 Albert I. von Bogen  († 1100), Graf von Bogen und Windberg
 Albert II. von Bogen († 1146), Graf von Bogen und Windberg, Graf im Donaugau
 Albert III. von Bogen (1165–1197), Graf von Bogen und Windberg
 Albert IV. von Bogen (um 1191–1242), Graf von Bogen und Windberg

Siehe auch:
 Albert Bogen